«Казань» — российский женский футбольный клуб из Казани. Основан в 1989 году.

История названий 
 1990 — «Союз-3»
 1991 — «Гамма»
 1992 — «Гамма-ТАН»
 1993—1994 — «Казань»

Чемпионаты СССР и России 

 команда прекратила существования в связи с финансовыми трудностями (снято два очка за неявки на выездные матчи).

Выступления в Кубке России 
 1993 | ОТ | Казань — Сююмбике-Зилант (Зеленодольск) 0:4

 1994 | ОТ | Волна (Нижний Новгород) — Казань 4:0

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат СССР 1990 на сайте RSSSF
 Чемпионат СССР 1991 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1992 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1993 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1994 на сайте RSSSF

Футбольные клубы России
Женские футбольные клубы России
Спортивные клубы Казани